In 2011 werd het 110de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 15 januari tot 15 mei. Santos werd kampioen. 

Het Campeonato do Interior, voor clubs die niet uit de grote steden komen, werd gewonnen door Oeste.

Eindstand

Knock-outfase

Details finale

Campeonato do Interior
In geval van gelijke stand gaat degene door die het best presteerde in de competitie.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista